Палата на перовете (;  – равен, равнороден, равностоен; отнася се до високите етажи на благородничеството, наричани пер, а house на английски – дом, палата) в някои страни е името на горната камара на парламента, отредена на благородничеството. Първата камара на перовете в историята е английската Камара на лордовете, която действа от 1341 г.

Исторически аристократични горни парламентарни палати 
 Камара на лордовете () – горната камара на английския парламент от 1341 до 1649 г. и от 1660 до 1707 г. (през 1657 – 1660 г. се е наричала Палата на перовете), от 1707 до 1801 г. – горната камара на парламента на Великобритания, и от 1801 г. – горната камара на парламента на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;
 Камара на лордовете на Ирландия () – горната камара на парламент на Кралство Ирландия от 1297 до 1800 г.;
 Камарата на перовете на Франция () – горната камара на парламента на Кралство Франция от 1814 до 1848 г.;
 Камарата на перовете на Португалия (, в превод: Палата на достойните перове на Кралството) – горната камара на парламента на Кралство Португалия от 1826 до 1838 г. и от 1842 до 1910 г.;
 Камарата на перовете на Япония ( –кидзокуин) – горната камара на парламента на Японска империя от 1889 до 1947 г.;
 Камарата на перовете на Испания () – горната камара на парламента на Кралство Испания от 1834 до 1836 г.;
 Камарата на магнатите на Унгария () – горната камара на парламент на Кралство Унгария от 1849 до 1849 г., през 1861 г., от 1865 до 1918 г. и от 1927 до 1945 г.;
 Камарата на господарите на Прусия () – горната камара на парламента на Кралство Прусия от 1850 до 1918 г.;
 Камарата на господарите на Австрия () – горната камара на парламента на Австрийската империя от 1867 до 1918 г.;
 Шведската камара на рицарите () – горната камара на парламент на Кралство Швеция от 1612 до 1866 г.

Източници 

Монархия
Парламент
Аристокрация